Цыба: фамилия.

Известные носители 
 Цыба, Александра Андреевна (род. 1928) — оператор прокатного стана, Герой Социалистического Труда.
 Цыба, Андрей Владимирович (род. 1974) — казахстанский хоккеист.
 Цыба, Михаил Иванович (более известен под фамилией Чабановский; 1910—1973) — советский писатель, журналист, публицист.

См. также 
 Цыбин